Суперкубок Молдови з футболу 2013  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 червня 2013 року між чемпіоном Молдови Шерифом та володарем кубка Молдови Тирасполем.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на сайті Федерації футболу Молдови

2013
Молдова